Schwedenente steht für die Hausenten:
 Pommernente, Entenrasse
 Schwedische Ente, Entenrasse
 Schwedische Blauente, Farbenschläge der Schwedischen Ente mit Latz
 Schwedische Gelbente, gelber Farbenschlag der Schwedischen Ente